quanto pertiene a Sassari
 la lingua sassarese
 la sub-regione della Sardegna nord-occidentale facente riferimento a Sassari
 la provincia di Sassari